Claude-Marie-Paul Tharin (1787-1843), prélat catholique français
 Irène Tharin (1938-2016), femme politique française
 Michèle Tharin (1956)